Dynamo Odessa – nazwa klubu piłkarskiego Czornomoreć Odessa w latach 1936—1940
 Dynamo Odessa - nazwa klubu piłkarskiego Dynamo-Czest Odessa w latach 1923—1936 oraz później.